María Paloma de Borbón (Madrid, ) es Princesa del Reino de las Dos Sicilias y archiduquesa de Austria por su matrimonio con el Archiduque Simeón de Austria.

Biografía 
María es hija del Príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Duque de Calabria, Jefe de la Familia Real de las Dos Sicilias, e Infante de España por concesión de su primo hermano el Rey Juan Carlos I, y de princesa Ana de Francia, hija de los Condes de París. Es bisnieta por vía paterna de la Infanta María de las Mercedes de España (1880-1904), princesa de Asturias y hermana mayor del rey Alfonso XIII; y de su esposo el Príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, hijo de Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, Conde de Caserta, Jefe de la Familia Real de las Dos Sicilias, hermano del último Rey Francisco II.

María contrajo matrimonio el 13 de julio de 1996 en la finca La Toledana en Retuerta del Bullaque, propiedad de sus padres, con su tío tercero el archiduque Simeón de Austria (n. 29 de junio de 1958). El archiduque Simeón es hijo del archiduque Rodolfo de Austria (1919-2010), hijo del Beato Emperador Carlos I de Austria, y de su primera esposa, la condesa Xenia Chernysheva-Besobrasova (1929-1968). El matrimonio tiene cinco hijos:

 Archiduque Juan Rodolfo Antonio María de Austria (n. el 29 de octubre de 1997 en Hohenems, Vorarlberg, Austria).
 Archiduque Luis Cristián Francisco María de Austria (n. el 16 de noviembre de 1998 en Grabs, San Galo, Suiza).
 Archiduquesa Isabel Rocío Maravillas Lourdes de Austria (n. el 14 de noviembre de 2000 en Grabs, San Galo, Suiza).
 Archiduquesa Carlota Adelaida Teresa María de Austria (n. el 16 de enero de 2003 en Grabs, San Galo, Suiza).
 Archiduque Felipe José Cristián María de Austria (n. el 15 de enero de 2007 en Grabs, San Galo, Suiza).

Actualmente, la archiduquesa y su familia residen en el principado de Liechenstein.
La Archiduquesa María, es Vicepresidenta de la Real Diputación para Austria, Liechtenstein y Alemania de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, de la que es Gran Maestre su hermano, S.A.R. El Príncipe Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, Duque de Calabria, Conde de Caserta, Jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias. Dedica su tiempo a actividades culturales, sociales y benéficas en toda Europa. Como dama de la Orden de Malta, acude cada año a acompañar y cuidar enfermos al Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes, con la delegación de la Orden de Malta de Stuttgart.

Títulos y estilos 

 5 de abril de 1966 – 16 de diciembre de 1994: Su Alteza Real Princesa María de Borbón-Dos Sicilias.
 13 de julio de 1996 – presente: Su Alteza Imperial y Real María, Archiduquesa de Austria, Princesa Real de Hungría y Bohemia. (Por su matrimonio)

Distinciones honoríficas 
  Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge.
 Dama de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta 2009.
 Dama de la Orden de la Cruz Estrellada de Austria. 2022.
 Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel de Portugal.

Antepasados

Referencias 

Casa de Borbón-Dos Sicilias
Archiduquesas de Austria por matrimonio
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Princesas de las Dos Sicilias
Nacidos en Madrid